Állítsátok meg Terézanyut!, Rácz Zsuzsa regénye
 Állítsátok meg Terézanyut!, Rácz Zsuzsa azonos című regényéből készült film